Schams steht für:

 Schams, Talschaft im Kanton Graubünden, Schweiz
 Kreis Schams, ehemalige Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden
 Schams (Verein), deutsche Hilfsorganisation
 Dschabal Schams, Berg im Oman

Schams ist der Familienname folgender Personen:

Schams ist der Name folgender Personen:
 Schams-e Tabrizi, persischer Mystiker
 Schams ad-Dīn as-Sachāwī, ägyptischer Gelehrter
 Schams ad-Dīn as-Samatrānī, sumatranischer Geistlicher
 Schams ad-Din Muhammad, persischer Imam
 Schamseddin Hosseini

Siehe auch:
 Shams